Ди́дак Вила́ Русельо́ (; 9 июня 1989, Матаро, Барселона) — испанский футболист, левый защитник.

Карьера 
Вила дебютировал в Ла Лиге 30 января 2010 года, в матче 20-го тура против «Атлетика». Всего в сезоне 2009/10 он сыграл 11 матчей. В следующем году он провёл за клуб 13 матчей в чемпионате и 3 в Кубке Испании, где впервые сыграл в основном составе 27 октября в матче 1/32 финала против «Вальядолида».

28 января 2011 года подписал контракт с «Миланом» до 30 июня 2015 года. Дебютировал в основном составе 22 мая, в заключительном туре чемпионата против «Удинезе».

Сборная Испании 
Вместе с молодёжной сборной Испании до 20 лет он участвовал в молодёжном чемпионате мира в 2009 году в Египте. На чемпионате он сыграл один матч с командой Венесуэлы. Испания на том турнире вылетела в 1/8 финала после поражения от Италии со счётом 1:3.

Достижения 
 Чемпион Италии: 2010/11

Клубная статистика 

(откорректировано по состоянию на 21 декабря 2015)

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК АЕК Афины